2/5 kan syfta på:

 ⅖ – två femtedelar
 2 maj
 5 februari (amerikanskt datumformat)